Behrang Safari (Perzisch: بهرنگ صفری ; Teheran, 9 februari 1985) is een Iraans-Zweedse voetballer die bij voorkeur als linksback speelt. Hij verruilde in 2013 RSC Anderlecht voor FC Basel. In 2008 debuteerde Safari in de nationale ploeg van Zweden.

Clubcarrière
Behrang Safari werd geboren in de Iraanse hoofdstad Teheran. Hij werd vernoemd naar de socialistische schrijver Samad Behrangi. Toen hij 2 jaar oud was, vluchtte zijn gezin naar Zweden omwille van de Eerste Perzische Golfoorlog. Hij maakte zijn debuut als profvoetballer in 2004. Hij mocht toen invallen in het eerste elftal van Malmö FF, de club waar hij ook was opgeleid. Safari kwam de eerste jaren als linksachter amper van de bank bij Malmö. Pas vanaf 2006 kreeg hij meer speelkansen. In juni 2008 ruilde hij de club in voor het Zwitserse FC Basel.

Bij FC Basel werd Safari in geen tijd een vaste waarde. Hij bereikte met de Zwitserse club twee jaar op rij de groepsfase van de UEFA Champions League. Hij won met Bazel in 2010 en 2011 ook twee keer de landstitel. In mei 2011 maakte hij de overstap naar RSC Anderlecht.

Bij RSC Anderlecht wist de Zweed echter geen basisplaats te veroveren en was vaak tweede keus achter vaste waarde Olivier Deschacht. In juni 2013 werd bekend dat Safari na twee jaar terug naar FC Basel verhuisde.

Clubstatistieken

Interlandcarrière
Onder leiding van bondscoach Lars Lagerbäck maakte Safari zijn debuut voor Zweden op 13 januari 2008 in de vriendschappelijke uitwedstrijd tegen Costa Rica (0-1), net als Fredrik Stoor (Rosenborg BK), Mattias Bjärsmyr (IFK Göteborg), Suleyman Sleyman (Hammarby IF), Peter Larsson (Halmstads BK), Oskar Rönningberg (Helsingborgs IF), Louay Chanko (Hammarby IF), Andreas Dahl (FC Nordsjælland) en Johan Oremo (Gefle IF).

Erelijst

Zie ook
Lijst van spelers van Malmö FF
Lijst van spelers van RSC Anderlecht

Safari, Behrang
Safari, Behrang